Елена Ремизова:
 Ремизова, Елена Александровна (род. 1986) — российская лыжница и биатлонистка, паралимпийская чемпионка.
 Ремизова, Елена Владимировна (род. 1961) — президент и председатель Совета директоров ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ».